«Piece by Piece» — сьомий студійний альбом американської поп-рок співачки Келлі Кларксон. В США альбом вийшов 27 лютого 2015 року.

Список композицій 

Примітки
  означає продюсера вокалу
  означає додаткового продюсера

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Келлі Кларксон
Альбоми RCA Records
Альбоми 19 Recordings